Гада́лка — женщина, занимающаяся гаданием.
 «Гадалка» — картина Микеланджело да Караваджо (1596—1597).
 «Гадалка» — картина Жоржа де Латура (1630—1639).
 «Гадалка» — картина Михаила Врубеля (1895).
 «Гадалка» — рассказ Карела Чапека (1928).
 «Гадалка» — песня Группы «Фабрика»
 «Гадалка» — телесериал (Россия, 2019).
 «Гадалка» — телесериал на ТВ3 (2013—н.в.)
 «Гадалка» — четырнадцатый эпизод мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге».

См. также 
 Ворожея